

Geografia

Italia
 Soci – frazione di Bibbiena in provincia di Arezzo

Russia
 Soči – città della Russia

Pagine correlate 
 Socii
 Socio